Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
 MPK – jedna z wersji pistoletu maszynowego Walther MP
 Mały Przewodnik Katolicki – Katolicki miesięcznik dla dzieci